Ахмед Ашраф Аль-Фики (; 31 декабря 1993) — саудовский футболист, также обладающий гражданство Египта, полузащитник, игрок клуба «Аль-Хиляль».

Клубная карьера 
Ахмед стал игроком «Аль-Хиляля» в 2018 году, и дебютировал за клуб 30 января того же года в матче с «Аль-Раедом». Он вышел на замену, сыграв 17 минут и отдал голевую передачу. В первом сезоне в клубе сыграв 7 матчей, отдав одну голевую передачу. 23 марта дебютировал в главной сборной страны в матче с Украиной на 89-й минуте матча.

Примечания 

Футболисты Египта
Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд